Die Saison 2005/06 war die 11. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die zwölfte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der FC Schönberg 95, der somit zur Saison 2006/07 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

200506
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2005 06